L'Oréal, cosmetica en schoonheidsverzorgingsbedrijf uit Frankrijk
 Loreal Venlo, de voormalige naam van handbalvereniging HandbaL Venlo